Reynes, Reynés oder Reynès ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Reynès (* 1953), französischer Politiker
 Vicente Reynés (* 1981), spanischer Radrennfahrer